Бум — слово, яке має такі значення:
 Бум — вигук, наслідування звуку від пострілу, удару дзвона, барабана і т. ін.;
 Економічний бум — галас, створюваний з метою підвищення грошового курсу, спекулятивне штучне пожвавлення, короткочасне піднесення промисловості і торгівлі;
 Будівельний бум
 Бум — морське вітрильне судно середнього розміру, поширене в арабських країнах.
 «Бум» — російський міжрегіональний фестиваль СТЕМів і команд КВН.

Фільми 

 : «Бум» (Il Boom) — режисер Вітторіо де Сіка
 : «Бум!» (Boom!) — режисер Джозефа Лоузі
 : «Бум» (La Boum) — режисер Клод Піното
 : «Бум 2» (La Boum 2) — режисер Клод Піното